

Sigle 
 Fiber Reinforced Polymers – Materiali rinforzati con fibre a matrice polimerica
 Finance Resource Planning – sistema informativo di pianificazione delle risorse finanziarie

Codici 
 FRP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fresh Water Bay (Stati Uniti)
 frp – codice ISO 639-3 della lingua francoprovenzale